Baltimore Bullets pode significar:

 Baltimore Bullets, time da NBA extinto em 1954
 Washington Wizards, time conhecido como Baltimore Bullets entre 1963 e 1972.

Desambiguação